Konge i Danmark: Erik Klipping 1259-1286

Se også 1262 (tal)

Begivenheder 
 Marco Polo rejser til Kina og bliver der i 20 år
 Island lægges under den norske krone efter vedtagelse på Altinget.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
62
Artikler om enkelte år